Lutersee steht für:
 Lutersee (Andermatt), See bei Andermatt, Kanton Uri
 Lutersee (Hospental), See bei Hospental, Kanton Uri
 Lutersee (Wolfenschiessen), See und Gemeinalp bei Wolfenschiessen, Kanton Nidwalden

Siehe auch:
 Luterseeli (UR)
 Luterseeli (Innertkirchen)